Beringen – miasto w Belgii
 Beringen – miasteczko w Luksemburgu
 Beringen – miasto w Szwajcarii